Ву́лиця Пожа́рського (також Ву́лиця Дмитра́ Пожа́рського) — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

На честь російського діяча Дмитра Михайловича Пожарського
 Вулиця Пожарського — вулиця в місті Апостолове.
 Вулиця Дмитра Пожарського — вулиця в місті Донецьк.
 Вулиця Пожарського — вулиця в місті Запоріжжя.
 Вулиця Пожарського — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Пожарського — вулиця в місті Нікополь.
 Вулиця Пожарського — вулиця в місті Харків.
 Вулиця Пожарського — вулиця в місті Чернівці.

 Вулиця Пожарського — колишня назва вулиці Мелетія Смотрицького у місті Київ.
 Вулиця Пожарського — колишня назва вулиці Поповича в місті Кодима.
 Вулиця Пожарського — колишня назва вулиці 17-ї танкової бригади у місті Кривий Ріг.
 Вулиця Пожарського — колишня назва вулиці Валерія Гончаренка в місті Кропивницький.
 Вулиця Пожарського — колишня назва вулиці Рятувальників у місті Марганець.
 Вулиця Пожарського — колишня назва вулиці Івана Орлая в місті Мукачево.
 Вулиця Пожарського — колишня назва вулиці Івана Мазепи у місті Подільськ.
 Вулиця Пожарського — колишня назва Соснівської вулиці в місті Черкаси.

Вулиці, названі на честь людей